kuczka – szałas budowany przez Żydów w święto Sukkot;
 Moguczaja Kuczka – ros. "Potężna Gromadka", powstała w 2 połowie XIX wieku nowatorska grupa rosyjskich kompozytorów: Nikołaj Rimski-Korsakow (1844–1908), Milij Bałakiriew (1837–1910), Cezar Cui (1835–1918), Aleksander Borodin (1833–1887) i Modest Musorgski (1839–1881);
 Péter Kuczka – (ur. 1 marca, 1923, zm. 8 grudnia, 1999) – węgierski pisarz, poeta i redaktor czasopism i antologii fantastycznych;
 Doktor Adam Kuczka – postać z filmu E=mc² odtwarzana przez Szymona Majewskiego;
 kuczka – tzw. technika naturalna (kuczna) skoku w dal: skoczek przyjmuje w powietrzu pozycję kuczną i utrzymuje ją w fazie lotu, podczas lądowania zaś prostuje nogi w przód;
 kuczka – (reg.) – kopka siana, koniczyny itp.;
 kuczka – (reg.) – namiot, szałas;
 kuczka – (reg.) – snopki zboża zestawione ze sobą kłosami w celu zapobieżenia nadmiernemu zawilgoceniu i kiełkowaniu ziarna;

 Kuczki – miejscowości w Polsce i ma Białorusi